Razorfemora är ett släkte av tvåvingar. Razorfemora ingår i familjen puckelflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Puckelflugor
Razorfemora